Velika nagrada Rusije 2014 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 12. oktobra 2014 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. To je bila tretje dirka za Veliko nagrado Rusije in prva po sto letih. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Valtteri Bottas, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:38,759
| 1:38,338
| 1:38,513
| 1
|-
! 2
| align="center" | 6
|   Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:39,076
| 1:38,606
| 1:38,713
| 2
|-
! 3
| align="center" | 77
|   Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:39,125
| 1:38,971
| 1:38,920
| 3
|-
! 4
| align="center" | 22
|   Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:39,560
| 1:39,381
| 1:39,121 
| 4 
|-
! 5
| align="center" | 26
| style="border-right:0px" |  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:40,074
| 1:39,296
| 1:39,277
| 5
|-
! 6
| align="center" | 20
|   Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:39,735
| 1:39,022
| 1:39,629
| 11
|-
! 7
| align="center" | 3
|   Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:40,519
| 1:39,666
| 1:39,635
| 6
|-
! 8
| align="center" | 14
|   Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:40,255
| 1:39,786
| 1:39,709
| 7
|-
! 9
| align="center" | 7
|   Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:40,098
| 1:39,838
| 1:39,771
| 8
|-
! 10
| align="center" | 25
|   Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:40,354
| 1:39,929
| 1:40,020
| 9
|-
! 11
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:40,382
| 1:40,052
|
| 10
|-
! 12
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:40,273
| 1:40,058
|
| 17
|-
! 13
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:40,723
| 1:40,163
|
| 12
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:41,159
| 1:40,536
|
| 13
|-
! 15
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:40,766
| 1:40,984
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:42,526
| 1:41,397
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 9
|  
| Caterham-Renault
| 1:42,648
| 
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:43,064
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 10
|  
| Caterham-Renault
| 1:43,166
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 13
|  
| Lotus-Renault
| 1:43,205
|
|
| 21
|-
! 21
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:43,649
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 53
| 1:31:50,744
| 1
| 25|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 53
| +13,657
| 2
| 18
|-
! 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 53
| +17,425
| 3
| 15|-
! 4
| align="center" | 22 
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 53
| +30,234
| 4
| 12
|-
! 5
| align="center" | 20
|  
| 53
| +1:20,067
| 12
| 1'''
|-
! 11
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 53
| +1:20,877
| 18
|
|-
! 12
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 53
| +1:21,309
| 17
|
|-
! 13
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 53
| +1:37,295
| 9
|
|-
! 14
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 52
| +1 krog
| 5
|
|-
! 15
| align="center" | 21
|   Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 13
| 
|-
! 16
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 14 
|
|-
! 17
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 52
| +1 krog
| 15
|
|-
! 18
| align="center" | 13
|  
| Lotus-Renault
| 52
| +1 krog
| 21
|
|-
! 19
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 51
| +2 kroga
| 16
|
|-
! Ods
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 21
| Zavore
| 19
|
|-
! Ods
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 9
| Vzmetenje
| 20
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014
Šport v Sočiju